Інгрід (ім'я)
 Ін-Грід — італійська співачка, композитор, аранжувальник.
 Інгрід Бергман — шведська актриса кіно, театру, радіо й телебачення. Лауреат трьох премій «Оскар».
 Інгрід Бетанкур — колумбійський політик, сенатор, колишня кандидат на посаду президента Колумбії.
 Інгрід Рюйтель — етномузиколог, фольклорист, доктор гуманітарних наук. Дружина екс-президента Естонії Арнольда Рюйтеля.

Інше 
 Інгрід, історія фотомоделі (фільм) — західнонімецький фільм 1955 року.